

Sigle 
 Need for Speed  – serie di videogiochi
 Network File System  – file system distribuito
 Nordens Fackliga Samorganisation  – federazione sindacale dei paesi nordici
 Nordic Flag Society  – associazione di vessillologia dei paesi nordici

Codici 
 NFS – codice vettore ICAO di Afrique Cargo Service Senegal